A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014, denominado oficialmente Copa São Paulo Hitachi de Futebol Júnior por motivos de patrocínio, foi a 45ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), acontece entre 3 e 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. Nessa edição, os 104 clubes participantes foram divididos em 26 chaves em 26 cidades-sede.
A final foi em 25 de janeiro de 2014, no Estádio do Pacaembu. O Santos sagrou-se campeão pela 3ª vez (segundo título consecutivo), novamente enfrentando e vencendo na final o Corinthians, mesmo adversário da Copa de 1984, quando havia conseguido o primeiro título do torneio. O placar foi 2 a 1.

Regulamento 
A Competição será disputada em seis fases: primeira fase, segunda fase, oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal e final. Participaram da primeira fase um total de 104 clubes, divididos em 26 grupos, portanto de A a Z.

Na  primeira fase os clubes jogaram entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para a segunda fase o clube que obteve o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos e os seis clubes melhores segundos colocados, independente do grupo a que pertenciam.

Ao término da primeira fase, em eventual igualdade de pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicou-se, sucessivamente, os seguintes critérios:

 Maior número de vitórias
 Maior saldo de gols
 Maior número de gols marcados
 Menor número de cartões vermelhos
 Menor número de cartões amarelos
 Confronto direto (somente no empate entre dois clubes)
 Sorteio público na sede da FPF

Em eventual igualdade de pontos ganhos entre três ou mais clubes e uma das alíneas do caput deste artigo do regulamento determinar a vantagem ou desvantagem de um dos concorrentes, as alíneas continuaram a ser aplicadas sucessivamente com os clubes restantes.

Transmissão 
As emissoras que transmitiram a competição:

 Rede Globo (somente a final)
 Rede Vida
 PlayTV

 SporTV
 ESPN Brasil
 ESPN+
|}

Tempo real 
O torneio tem o resultado dos jogos, tanto em andamento como encerrados, divulgado em tempo real através do "Placar Online" da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Equipes participantes 
Estas são as 104 equipes que participaram desta edição:

Primeira fase

Grupo A (Votuporanga)

Grupo B (Tanabi)

Grupo C (São José do Rio Preto)

Grupo D (Monte Azul Paulista)

Grupo E (Osvaldo Cruz)

Grupo F (Lins)

Grupo G (Novo Horizonte)

Grupo H (São Carlos)

Grupo I (Bauru)

Grupo J (Penápolis)

Grupo K (Limeira)

Grupo L (Sumaré)

Grupo M (Tatuí)

Grupo N (Indaiatuba)

Grupo O (Louveira)

Grupo P (Atibaia)

Grupo Q (Taboão da Serra)

Grupo R (São Bernardo do Campo)

Grupo S (Taubaté)

Grupo T (Suzano)

Grupo U (Ilhabela)

Grupo V (Santos)

Grupo W (Barueri)

Grupo X (Osasco)

Grupo Y (Guarulhos)

Grupo Z (São Paulo)

Índice técnico

Fase final

Tabela 
As letras indicam os primeiros colocados dos grupos e os números indicam os classificados pelo índice técnico.

Segunda fase

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final

Premiação

Artilharia

Ligações externas 
 
 
 

2014
Futebol de 2014 no Brasil